

Cinema 
 La Bamba – film del 1987 diretto da Luis Valdez

Musica 
 La Bamba – brano popolare messicano, reso celebre dalla versione di Ritchie Valens del 1958
 La Bamba – album di Mongo Santamaría del 1965
 La bamba – singolo di Lele Blade del 2019

Pagine correlate 
Bamba